Часова́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Часовая улица — улица в Москве.
 Часовая улица — улица в Орле.
 Часовая улица — улица в Самаре.